Moroz ist der Familienname folgender Personen:

 Oleksandr Moros (Schachspieler) (beim Weltschachbund FIDE Alexander Moroz; 1961–2009), ukrainischer Schachspieler, -funktionär, -schiedsrichter und -trainer
 Wassili Iwanowitsch Moroz (1931–2004), russischer Planetologe
 Tatjana Moroz-Kolesnikowa (* 1977), russische Skilangläuferin

Moroz steht außerdem für:

 (16036) Moroz, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Moroz Records, russisches Tonträgerunternehmen

Siehe auch:
 Moros (Begriffsklärung)